Retalhuleu (departement), een departement van Guatemala
Retalhuleu (stad), de hoofdstad van het departement